Takamori puede referirse a:

 Saigō Takamori, un samurái y político japonés;
 Yasuo Takamori, un futbolista japonés;
 Takamori, un pueblo en la prefectura de Nagano, Japón;
 Takamori, un pueblo en la prefectura de Kumamoto, Japón;